Исканде́р, Исканда́р, Искенде́р () — имя арабского происхождения, вариант имени Александр.

Имя 
 Искандер — в исламе царь, воздвигший стену, защищающую от злобных народов; отождествлялся с Александром Македонским («Искандером Двурогим»).
 Искандер (Нестор) — предполагаемый автор древнерусской Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году.

Фамилия 
 Романов, Николай Константинович (1850—1918) — великий князь; в Ташкентской ссылке взял фамилию Искандер. Эту фамилию носят все его потомки.
 Искандер, Александр Николаевич (1887—1957) — князь, морганатический сын великого князя Николая Константиновича.
 Искандер, Марьяна (род. 1975) — американский социальный предприниматель.
 Искандер, Наталья Николаевна (более известна под фамилией Андросова; 1917—1999) — праправнучка императора Николая I.
 Искандер, Рамиля Рифовна (род. 1977) — российская актриса театра и кино.
 Искандер, Фазиль Абдулович (1929—2016) — русский и абхазский прозаик, журналист, поэт и сценарист, общественный деятель.

Топонимы 
  — экономический регион в Малайзии, в районе города Джохор-Бару.
 Искандер — прежнее название села Ковыльное Симферопольского района Крыма.
 Искандер — посёлок в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана.
 Искандер арык — канал в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана.

Другое 
 Искандер — основной псевдоним А. И. Герцена.
 «Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов.

См. также 
 Искандерье — турецкое и арабское название города Александрии (Египет).
 «Искандер-наме» (1194/1202) — поэма Низами Гянджеви.
 Эль-Искандария — город в Ираке.

Примечания